Catfish est le nom anglais du poisson-chat de l'ordre des siluriformes.

Cinéma et télévision 
 Catfish, film américain d'Ariel Schulman sorti en 2010.
 Catfish Blues, émission de télévision spéciale d'animation diffusée en 2003.
 Catfish : fausse identité, série de téléréalité diffusée sur MTV.

Musique 
 Catfish records, label de musique américain.
 Catfish Billy, autre surnom du chanteur américain Yelawolf.
 Catfish Blues, chanson de blues reprise par Muddy Waters sous le titre Rollin' Stone.
 Catfish Hodge, musicien de blues américain.
 Catfish Rising, album du groupe Jethro Tull sorti en 1991.

Autres 
 Catfish Hunter (1946-1999), joueur américain de baseball.
 Catfish Key, île de l'archipel des Keys (Floride).